Weyerburg ist der Name für den Ort:

 Weyerburg, ein Ort in der gleichnamigen Katastralgemeinde von Hollabrunn  in Niederösterreich

Weyerburg ist auch der Name für das Baudenkmal:

 Weyerburg (Villa), ein Baudenkmal im Stadtteil Bensberg von Bergisch Gladbach 

Siehe auch:
 Weierburg